Por Westphal pode estar à procura de:

Alexander Carl Otto Westphal, psiquiatra
Carl Friedrich Otto Westphal, neurologista
Carl Westphal, jurista
Carl Wilhelm Ludwig Westphal, comerciante
Gert Westphal, ator
Ingeborg Westphal, atriz
Joachim Westphal, teólogo
Johann Heinrich Westphal, astrônomo
Johann Westphal, político
Justus Georg Westphal, astrônomo
Hildegard Westphal, geóloga
Max Westphal, político
Michael Westphal, tenista
Otto Carl Friedrich Westphal, médico
Otto Westphal, imunologista
Siegfried Westphal, militar
Wilhelm Westphal, físico
Wilhelm Westphal (bispo), bispo
Wilhelmus Westfall, matemático

Edison Westphal, atleta e empresário
Euler Renato Westphal, teólogo
Oswaldo Westphal, empresário e político
Richard Westphal Brighenti, empresário e cervejeiro
Selma Elias Westphal, pedagoga e política
Wilson Westphal, empresário, músico e político

George Augustus Westphal, almirante
James Westphal, astrônomo
Paul Westphal, basquetebolista

Ver também
Westphalia

Sobrenomes